Het seizoen 1955/1956 was het eerste jaar in het bestaan van de Hilversumse betaald voetbalclub Hilversum. De club kwam uit in de Nederlandse Eerste klasse C en eindigde daarin op de 10e plaats, dit betekende dat de club in het nieuwe seizoen uitkwam in de Tweede divisie.

Wedstrijdstatistieken

Eerste klasse C

Statistieken Hilversum 1955/1956

Eindstand Hilversum in de Nederlandse Eerste klasse C 1955 / 1956

Topscorers

Zie ook
 Hilversum
 Eerste klasse C seizoen 1955/56

1955/56
Hilversum, FC